Never Let Me Go — восьмой студийный альбом американского соул-певца, автора и продюсера Лютера Вэндросса, вышедший в 1993 году в США на лейбле Epic Records. Never Let Me Go достиг шестого места в американском хит-параде Billboard 200 и позиции № 11 в Великобритании. Три номинации на премию Грэмми. Продажи превысили 1 млн копий и диск получил платиновый статус RIAA.

История 
Never Let Me Go достиг одиннадцатого места в Великобритании (UK Albums Chart) и позиции № 6 в чарте Billboard 200.
Альбом получил положительные и умеренные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий.
На 36-й церемонии Грэмми 1994 года певец получил 3 номинации в категориях Best Male R&B Vocal Performance за кавер-версию песни «How Deep Is Your Love», а две песни («Little Miracles (Happen Every Day)» и «Heaven Knows») в категории Best R&B Song.

Список композиций

Чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 

Альбомы США
Альбомы на английском языке
Ритм-энд-блюз-альбомы
Альбомы Epic Records